

Toponyme 
 Camu, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Barraute-Camu ;
 Barraute-Camu, commune des Pyrénées-Atlantiques.

Patronyme 
 Louis Camu (1905-1976), résistant belge, nommé commissaire royal à la réforme administrative par Paul Van Zeeland.
 Pierre Camu est un professeur et géographe québécois.
 Renée Camu (née en 1936) est une rameuse d'aviron française.

Autres 
Camu, acronyme pour Capacité de médecine d'urgence.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme